Бо́йківська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Бойківська вулиця — вулиця в місті Дрогобичі Львівської області.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Калуші Івано-Франківської області.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Львові.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Самборі Львівської області.
 Бойківська вулиця — вулиця в смт Славському Львівської області.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Стрию Львівської області.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Тернополі.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Трускавці Львівської області.
 Бойківська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

Вулиці